Кубок чемпионов Содружества 1998 года — шестой розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в ЛФК ЦСКА, манежах «Спартак» и «Динамо» с 24 января по 1 февраля 1998 года.
Победителем турнира стал клуб «Динамо» Киев. Лучшим бомбардиром турнира стал Анатолий Канищев («Спартак» Москва), забивший девять мячей.

Группа A 

 24 января
 Вахш — Ереван — 0:6
 Спартак — Динамо — 8-1
 25 января
 Ереван — Динамо — 0:2
 Спартак — Вахш — 19:0
 27 января
 Спартак — Ереван — 3:1
 Вахш — Динамо — 1:4

Группа В 

 24 января
 Россия — Конструкторул — 2:0
 Копетдаг — Кареда — 2:0
 25 января
 Кареда — Конструкторул — 3:1
 Россия — Копетдаг — 0:0
 27 января
 Копетдаг — Конструкторул — 3:0
 Кареда — Россия — 0:0

Группа С 

 24 января
 Динамо К — МХСК — 3:0
 Кяпаз — Тулевик — 2:2
 25 января
 Динамо К — Кяпаз — 6:0
 Тулевик — МХСК — 1:2
 27 января
 Динамо К — Тулевик — 3:0
 Кяпаз — МХСК — 3:1

Группа D 

 24 января
 Сконто — Иртыш — 3:0
 Динамо Тб — Динамо — 7:0
 25 января
 Сконто — Динамо — 8:0
 Динамо Тб — Иртыш — 3:2
 27 января
 Динамо Тб — Сконто — 0:2
 Динамо Б — Иртыш — 2:4

1/4 финала 
 27 января

1/2 финала 
 30 января

Финал

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101005092751/http://klisf.info/inter/cis/1998m.htm

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1998 год в Москве